Campeonato Brasileiro Série A w roku 2013 był czterdziestym drugim sezonem rozgrywek o mistrzostwo Brazylii. Mistrzem Brazylii zostało Cruzeiro Esporte Clube, natomiast wicemistrzem Brazylii zostało Grêmio Porto Alegre. Królem strzelców rozgrywek został Ederson z Atletico-PR.

Wyniki

Tabela końcowa 

I liga brazylijska w piłce nożnej